Алекса́ндр Гео́ргиевич Лео́нов: Леонов, Александр Георгиевич (1905—1954) — советский чекист, начальник Следственной части по особо важным делам МГБ СССР.
 Леонов, Александр Георгиевич (род. 1952) — советский и российский конструктор, генеральный директор, генеральный конструктор АО «ВПК „НПО машиностроения“», Герой Труда Российской Федерации.